

Санта-Анна — місто, штат Техас
 Санта-Анна — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас

Див. також 
 Санта-Ана